Landkreis Hildesheim
 Hildesheim (stad)
 Bisdom Hildesheim
 Prinsbisdom Hildesheim